Зульцхайм () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Швайнфурт. Подчиняется управлению Герольцхофен. Население составляет 1972 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,77 км². Официальный код — 09 6 78 183.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии